Théodose est un nom propre qui peut désigner :

Nom de personne, prénom et nom de famille 
Théodose est un prénom d'origine grecque. Le nom grec est Θεοδόσιος (Theodosios), le nom latin Theodosius. Il est composé de θεός théos « dieu » et δόσ- radical de δόσις dosis « don », plus le suffixe patronymique -ιος.

Théodose est aussi un nom de famille.

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès avéré ou présumé :
 Théodose d'Auxerre († entre 512 et 516), ou Theodosius, évêque d'Auxerre en Bourgogne ; célébré le 17 juillet.
 Théodose le Cénobiarque († 529), dont la biographie a été écrite par Cyrille de Scythopolis ; célébré le 11 janvier.
 Théodose le Jeune ( - ), originaire d'Athènes, thaumaturge solitaire dans la région d'Argos ; saint des Églises chrétiennes célébré le 7 août.

Saints orthodoxes 
 Théodose de Kiev  († 1074), higoumène de la Laure des Grottes de Kiev et fondateur du monachisme cénobitique en Ukraine, Russie et Biélorussie ; célébré le 3 mai.
 Théodose de Tarnovo — Idéologue orthodoxe et chef spirituel à Veliko Tarnovo du milieu du .
 Théodose de Trébizonde († 1370), frère aîné de saint Denys, fondateur au Mont Athos du monastère de Dionysiou ; célébré le 11 janvier. 
 Théodose de Totma († 1568) ; célébré le 28 janvier.
 Théodose de Tchernigov (°1630 - †1696) ; célébré le 5 février et le 9 septembre par l'Église orthodoxe.
 Théodose  († 1938), prêtre, martyr par la main des communistes ; célébré le 29 décembre.

Et aussi :
 Théodose de Karoulie (?), ermite au Mont Athos ;

Religieux 
 Théodose d'Alexandrie, référencé au Clavis Patrum Græcorum 7130-7159, patriarche d'Alexandrie au .
 Théodose, pèlerin grec à Jérusalem du .
 Théodose d'Arles, archevêque d'Arles au .
 Théodose, métropolite de Moscou de 1461 à 1464.
 Théodose II de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1769 à 1773.
 Théodose (Hanna) de Sebastée (1965-),  archevêque de Sebastée du patriarcat orthodoxe de Jérusalem.

Empereurs romains 
 Théodose I (379-395), fils du général Théodose l'Ancien,  fêté le 17 janvier en tant que saint des Églises chrétiennes.
 Théodose II (408-450).
 Théodose III (715-717).
 Théodose, fils aîné de l'empereur byzantin Maurice et coempereur de 590 à 602.

Savants 
Théodose de Tripoli, astronome et mathématicien grec du 
 Théodose Zygomalas (1544-1607), érudit, philologue, copiste et dignitaire laïc du patriarcat œcuménique de Constantinople.
 Théodose Dobzhansky (1900-1975), biologiste et généticien russe.

Personnages de fiction 
 Théodose le Petit'' (2005)

Références 

ca:Calendaris hel·lènics#Calendari de Creta